Ez a lista tartalmazza az egy főre jutó cigarettafogyasztást országok szerint rangsorolva. 

Jelenleg több mint 1 milliárd ember dohányzik, amely 2014-ben a világ népességének csaknem 20%-a. A dohányzók csaknem 80%-a férfi. A fejlett országokban folyamatosan csökken, míg a fejletlen országokban nő a dohányfogyasztás. A dohányzók több mint 80%-a közepes, vagy alacsony jövedelmű országban él.

A dohányzás aránya az Egyesült Államokban 1965 és 2006 között felére csökkent, a felnőtteknél 42%-ról 20,8%-ra esett vissza, és további jelentős csökkenés történt 2012-ig.

Rangsor (2014) 

A világátlag 1083 darab/fő.

Rangsor (2016)

Források 

Dohányzás
Országlisták